Джордж Хосато Такэй ( , ; род. 20 апреля 1937) — американский актёр японского происхождения, известный благодаря роли Хикару Сулу в сериале «Звёздный путь».

Биография 
Такэй родился в Лос-Анджелесе, Калифорния в японской семье. Его отец был англофилом и дал сыну имя в честь английского короля Георга VI.

В 1942 году, в соответствии с чрезвычайным указом № 9066, семья Такэй  была вынуждена жить в переоборудованных конюшнях в парке Санта-Анита, а затем была отправлена ​​​​в Центр военного переселения для интернирования в Ровере, штат Арканзас.

Такэй сыграл роль Хикару Сулу в сериале «Звездный путь» и Кайто Накамуры в сериале «Герои».

Такэй — открытый гей. В 2008 году вступил в брак со своим партнёром Бредом Олтманом.

Джордж Такэй — один из немногих живых членов состава оригинального «Звёздного пути», вместе с Уильямом Шетнером и Уолтером Кёнигом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Софии (Токио)
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе